

Budowle obronne 
 Wielki Mur Chiński – budowla obronna w Chinach
 Wielki Mur Gorgański – budowla obronna w północno-wschodnim Iranie
 Wielki Mur Qi – budowla obronna w Chinach

Inne 
 Wielki Mur – chińska stacja antarktyczna
 Wielki Mur – chińsko-amerykański film fantasy z 2016 roku
 Wielki Mur – skała na wzniesieniu Birów w Podzamczu

Zobacz też 
 Great Wall Airlines
 Great Wall Motor Company Limited
 Limes
 Wielka Ściana
 Wielka Ściana Sloan